Knud Nielsen er navnet på flere personer:

 Knud Nielsen (ingeniør) (1878-1935) – dansk ingeniør, dr.ing., elektrotekniker og direktør
 Knud Nielsen (1887-1952) (1887-1952) – dansk direktør
 Knud Nielsen (1891-1968) (1891-1968) – dansk direktør
 Knud Nielsen (rådmand) (1891-1959) – dansk grosserer og konservativ politiker, MF og rådmand
 Knud Nielsen (udstykningschef) (1895-1978) – dansk udstykningschef
 K. Axel Nielsen (1904-1994) – dansk socialdemokratisk politiker, MF og minister (Knud Axel Nielsen) 
 Knud Nielsen (maler) (1916-2008) – dansk maler
 Knud Nielsen (nazist) (født 1925) – dansk politiker og nazist
 Knud Nielsen (politiker, 1928-2012) – dansk socialdemokratisk politiker, medlem af Folketinget og Europa-Parlamentet
 Knud Nielsen (roer) (født 1936) – dansk olympisk roer